Ángela Graupera
 Francesc Robert Graupera, último alcalde del franquismo en Mataró»
 Jaume Ferrer Graupera, empresario barcelonés
 Jordi Graupera
 Albert Triola Graupera, actor de Mataró